George Perry – naturalista inglese nato nel 1771
 George "Chocolate" Perry – bassista statunitense
 George Perry – dirigente sportivo australiano